Łapacz – techn. urządzenie wyłapujące niepotrzebne substancje lub obiekty
 Łapacz kamieni
 Łapacz miazgi
 Łapacz ogonków
 Łapacz kropel – odkraplacz
 Łapacz samolotów – aerofiniszer
 Łapacz wozów – łapak wozów
 Łapacz – zawodnik softballu
 Łapacz – zawodnik baseballu
 Łapacz – piłkochwyt
 Łapacz, wiatrołap – przedsionek
 Łapacz snów
 Łapacz, łaps – agent policji śledczej, który tropi i aresztuje ludzi (żargonowe)
 Łapaczka ropy
 Łapaczka rumowiska

Zobacz też 
 Łapadło
 Latacz